Махадитас има више значења:

 Махадитас (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Махадитас (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику